peut désigner plusieurs choses.

 «  » est une expression (abrégée « GG ») qui signifie littéralement « bon jeu » ou « bien joué », et qui s'utilise à la fin d'une partie par fair-play ou pour marquer sa satisfaction;
«GG» si employé en pleine partie, peut sous entendre que celle-ci est déjà terminée et donc peut être utilisée à des fins provocantes;
 Goodgame est une équipe de sport électronique;
 Goodgame Studios est une société de jeux en ligne massivement multijoueur.